Санкт-Мартин () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Южный Вайнштрассе. Подчиняется управлению Майкаммер. Население составляет 1817 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 11,20 км². Официальный код — 07 3 37 070.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца